Tol Sirion (sin. wyspa Sirionu) – wyspa ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia położona blisko Przełomu Sirionu.

Wznosiła się na niej twierdza Minas Tirith, wybudowana przez Finroda Felagunda. Następnie jej dowódcą był Orodreth, do roku 457 Pierwszej Ery, kiedy miało miejsce zakończone sukcesem oblężenie przez wojska Saurona. Wtedy wyspa została przemianowana na Tol-in-Gaurhoth (sin. Wyspa Wilkołaków).

Dziesięć lat później, w czasie wyprawy po Silmaril Beren i Finrod zostali pojmani przez podwładnych Saurona i uwięzieni w lochach. Finrod ocalił tam życie Berenowi, jednak sam przy tym zginął. Gdy Lúthien i Huan przybyli na ratunek, wieża została zniszczona, a Sauron opuścił wyspę. Następnie Beren i Lúthien pochowali Finroda na szczycie wyspy.

Przypisy

Bibliografia 
 

Geografia Beleriandu
Fikcyjne wyspy

cs:Minas Tirith
en:Tol-in-Gaurhoth
es:Tol Sirion
fr:Tol-in-Gaurhoth
it:Tol-in-Gaurhoth
nl:Minas Tirith (Eerste Era)
no:Tol-in-Gaurhoth